Lo Estádio do Bonfim è uno Stadio situato a Setúbal, in Portogallo. Lo stadio è stato inaugurato il 16 settembre 1962. Lo stadio ospita le partite casalinghe del Vitória Futebol Clube. Ha una capienza di 18 694 persone.

Inizialmente poteva ospitare 30 000 persone, ma sono stati aumentati i comfort e si è arrivati a 21 000 persone ed ora a 18 694.

Collegamenti esterni 
 

Vitória F.C.